Плей-офф Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2020/2021 проводился с 3 по 21 марта 2021 года. Пары участников были определены по итогам регулярного сезона. В финальном матче, прошедшем в Красноярске на стадионе «Енисей», встретились московское «Динамо» и красноярский «Енисей». Чемпионом России стала команда «Енисей», одержав победу в матче со счётом 4:2.

Регламент 
К соревнованиям допускаются команды, занявшие 1—8 места по итогам регулярного чемпионата, которые по системе плей-офф начиная с 1/4 финала определяют призёров чемпионата.

Игры 1/4 финала проводятся до двух побед. Первую игру команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своём поле. Игры 1/4 финала провели 3 и 6 марта (дополнительная игра 7 марта) 2021 года.

Игры 1/2 финала проводились до двух побед. Первую игру команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводила на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своём поле. Игры проводились 10 и 13 марта (дополнительная игра 14 марта) 2021 года.

Команды, проигравшие в играх серии 1/2 финала, проводили между собой две игры за 3-е место. Игры проводились 17 и 20 марта 2021 года.

Финальный поединок состоял из одного матча — 21 марта 2021 года. Место проведения матча определялось на конкурсной основе.

Плей-офф 

Примечание:
Победитель в играх за 3-е место определяется:
1. по большему количеству набранных очков;
2. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей;
3. по большему количеству мячей забитых на чужом поле.

В случае равенства этих показателей по окончании второй игры назначается дополнительное время (два тайма по 10 минут) до первого забитого мяча. Если и в дополнительное время победитель не выявится, то он определяется с помощью пробития 12-метровых ударов (в соответствии с Положением о пробитии послематчевых 12-метровых ударов).

1/4 финала

Динамо — Волга 

Победа «Динамо» в серии со счётом 2−0

Водник — Байкал-Энергия 

Победа «Водника» в серии со счётом 2−0

СКА-Нефтяник — Строитель 

Победа «СКА-Нефтяника» в серии со счётом 2−0

Енисей — Кузбасс 

Победа «Енисея» в серии со счётом 2−0

Полуфиналы

Динамо — Водник 

Победа «Динамо» в серии со счётом 2−0

СКА-Нефтяник — Енисей 

Победа «Енисея» в серии со счётом 2−1

Матчи за 3-е место 

«СКА-Нефтяник» набрал 4 очка в 2 матчах и стал обладателем бронзовых наград

Финал 

«Енисей» в пятый раз в своей истории становится чемпионом России

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2020/2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации хоккея с мячом России
 Положение о проведении Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2020/2021 гг.

Чемпионат России по хоккею с мячом 2020/2021
2021 год в хоккее с мячом